Hammerschmid bzw. Hammerschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Hammerschmidt (1858–1934), deutscher Rechtsanwalt, Notar und Politiker
 Andreas Hammerschmidt (1611–1675), böhmischer Komponist
 Anni Marie Abdoullah-Hammerschmidt (1873–1916), österreichische Malerin
 Anton Hammerschmid (1851–1933), deutscher Franziskaner und Botaniker
 Barbara Hammerschmid, deutsche Squashspielerin
 Ernst Hammerschmidt (1928–1993), österreichischer altkatholischer Theologe und Orientalist
 Günter Hammerschmidt (* 1932), deutscher Heimatforscher
 Gustav Hammerschmid, österreichischer Jurist, Bundesbahndirektionsrat und Büroleiter des Bundesministers für Verkehr
 Hans Hammerschmid (* 1930), österreichischer Komponist, Arrangeur, Pianist und Dirigent
 Helmut Hammerschmidt (1920–1998), deutscher Journalist und Medienmanager
 Hermann Hammerschmidt (1887–1944), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Hildegard Hammerschmidt-Hummel (* 1944), deutsche Anglistin und Literaturwissenschaftlerin
 Hubert Hammerschmidt (1914–1994), österreichischer Wintersportler
 Jan Florián Hammerschmidt (1652–1735), tschechischer Priester, Schriftsteller und Dichter
 Janin Hammerschmidt (* 1989), deutsche Biathletin
 John Paul Hammerschmidt (1922–2015), US-amerikanischer Politiker (Republikaner)
 Josef Hammerschmid (1880–1945), österreichischer Politiker
 Joseph Hammerschmidt (1873–1926), deutscher Bildhauer
 Jupp Hammerschmidt (* 1947), deutscher Kabarettist, siehe Jupp Hammerschmidt & Hubert vom Venn

 Katharina Hammerschmidt (1943–1975), deutsche Terroristin
 Klaus Hammerschmidt, Pseudonym von Nikolaus Schmidt (Schriftsteller) (1874–1930), österreichisch-ungarischer Schriftsteller und Journalist 
 Maik Hammerschmidt (* 1973), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Maren Hammerschmidt (* 1989), deutsche Biathletin
 Michael Hammerschmid (* 1972), österreichischer Autor
 Norbert Hammerschmidt (* 1944), deutscher Schlagertexter
 Rolf Hammerschmidt, deutscher Filmregisseur
 Rudolf Hammerschmidt (1853–1922) , deutscher Geheimer Kommerzienrat und Zuckerfabrikant
 Rudolf Hammerschmidt (Journalist) (* 1937), deutscher Journalist und Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz
 Sonja Hammerschmid (* 1968), österreichische Molekularbiologin und Politikerin

 Wolfgang Hammerschmidt (1925–1999), deutscher Dramaturg

Siehe auch:
 Villa Hammerschmidt, Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten (ab 1950), seit 1994 zweiter Amtssitz
 Hammerschmidt-Getriebekurbel, Kurbelantrieb für Fahrräder basierend auf dem klassischen Prinzip eines Planetengetriebes
 Hammerschmitt